Kiwalik – miejscowość na Alasce
 Kiwalik – rzeka na Alasce